Szwajcaria:
 Ringgenberg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli

Osoby:
 Fritz Ringgenberg – szwajcarski poeta

Inne:
 Ringgenberg – ród
 Ringgenberg – ruiny zamku
 Ringgenberg – zamek

Zobacz też:
 Ringenberg